Jméno a příjmení Jiří Zelenka nosí více různých osob:

 Jiří Zelenka (profesor) (1926–2001) – profesor, zabýval se vývojem a matematickým modelováním piezoelektrických prvků, první děkan Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci
 Jiří Zelenka (1972) (* 1972) – český lední hokejista
 Jiří Zelenka (bubeník) – český bubeník

 podobné jméno
 Jiří Zelinka (* 1958) – český fotbalista